

Cinema 
 Andrej Rublëv – film del 1966 diretto da Andrej Tarkovskij

Persone 
 Andrej Rublëv – pittore e santo russo
 Andrej Rublëv – tennista russo